El apellido Schenk puede hacer referencia a:

 Johann Baptist Schenk (1753-1836), un compositor y profesor austriaco.
 Joseph August Schenk (1815-1891), un botánico alemán.
 Christian Schenk (1965-), un atleta alemán.
  Q. Schenk, autor de Pánico, locura y posesión diabólica, Barcelona, Caralt, s.a.